

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Middleburg – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Clay
 Middleburg – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance
 Middleburg – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Middleburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Middleburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Middleburg (ang. Middleburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance

Zobacz też 
 Bitwa pod Middleburg – bitwa podczas wojny secesyjnej (17-19 czerwca 1862) na terenie hrabstwa Loudoun w stanie Wirginia